Dorfkirche Dorndorf steht für:

 Dorfkirche Dorndorf (Laucha an der Unstrut), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Dorndorf (Uhlstädt-Kirchhasel), Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Dorfkirche Dorndorf, Krayenberggemeinde, Wartburgkreis, Thüringen, siehe Evangelische Kirche Dorndorf